Села:
 Пилипче — Київська область, Баришівський район
 Пилипче — Тернопільська область, Чортківський район, колишній (до 2020 року) Борщівський район

Див. також 
 Пилипча